Шарада — многозначное слово:
 Шара́да — разновидность загадки.
 Шарада — одна из индийских абугид, происходящая от письма брахми.
Шарада — одно из имён индийской дэви (богини) мудрости Сарасвати.
  — персонаж серии игр Soul.
 «Шарада» — американский фильм 1963 года.
 «Шарада» — канадский мультфильм 1984 года, обладатель «Оскара».
 «Дайхацу-шарада» («дайхатцу-черейд», ) — японский автомобиль компании «Дайхацу».
 «Шарада» () — другое название гоночной трассы в Клермон-Ферране, Франция.